Kis Csaba
 Kis Csaba (1930–) újságíró, az MTI, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió külföldi tudósítója. Neve egyes forrásokban "Kiss"-ként szerepel

Kiss Csaba
 Kiss Csaba (1956–) válogatott vízilabdázó
 Kiss Csaba (1957–) magyar bajnok labdarúgó, kapus
 Kiss Csaba (1960–) újságíró, lektor, főszerkesztő
 Kiss Csaba (1960–) rendező, drámaíró
 Kiss Csaba (1963–) tollaslabdázó
 Kiss Csaba (1978–) válogatott vízilabdázó
hasonló nevűek
 Kiss Gy. Csaba (1945–) József Attila-díjas irodalomtörténész, művelődéstörténész, egyetemi docens
 M. Kiss Csaba (?–?) újságíró. A TV2 munkatársa később az MTV munkatársa